Mohrbutter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mohrbutter (1867–1916), deutscher Maler und Kunstgewerbler

 Ulrich Mohrbutter (1889–1971), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Moorbutter, wachsartige Substanz in Torfmooren
 Mohrbotter